Le Tika (appelé aussi tilak, bindi ou pottu) est une marque portée sur le front par la plupart des hindous.

Apache Tika est un toolkit développé par la fondation Apache pour extraire des données d'un document.

 La TIKA est l’agence de coopération turcophone (Turk Isbirligi ve Kalkinma Ajansi en turc).

 Tika est un mot utilisé dans le sikhisme et sur le sous-continent indien pour désigner un travail d'exégèse.